Васильевский храм  Храм Василия Исповедника

 Васильевский храм (Старица) — уничтоженный в советское время православный храм, располагавшийся в городе Старица Тверской области.
 Васильевский храм (Песочин) — действующий приходской православный храм в пгт Песочин Харьковской области
 Храм Василия Блаженного — православный храм на Красной площади в Москве, памятник русской архитектуры
 Храм Василия Исповедника у Рогожской заставы — приходской храм Покровского благочиния Московской городской епархии Русской православной церкви
 Храм Василия Блаженного (Чухчерьма) — бывший православный храм, построенный в 1824 году, деревянный памятник архитектуры

См. также